Cardinaux ist der Familienname folgender Personen:

 Eliot Cardinaux (* 1984), amerikanischer Musiker und Poet 
 Emil Cardinaux (1877–1936), Schweizer Maler und Plakatkünstler
 Fabienne Cardinaux (* 1969), Schweizer Fußballspielerin und -trainerin
 Louis Cardinaux (1859–1914), Schweizer Politiker